

Спірне — село, Варгашинський район, Курганська область

Спірне — селище, Донецька область, Бахмутський район
 Спірне — село, Житомирська область, Житомирський район
 Спірне — село, Сумська область, Великописарівський район